GIK Wasaiterna kan syfta på:

 GIK Wasaiterna Handboll – den historiska klubben, bildad ursprungligen 1934, upplöst 2004
 GIK Wasaiterna U – en aktiv handbollsklubb, bildad 2003